Robert Shields (1827-1864), officier britannique récipiendaire de la croix de Victoria pour ses actions dans l’armée britannique ;
 Robert Shields (né en 1951), mime, citoyen des États-Unis d'Amérique.